zespół Wolffa-Parkinsona-White’a
 wpw – w polu widzenia